Великобритания на конкурсе песни Евровидение принимала участие 65 раз. Участия этой страны можно назвать очень удачными — Великобритания побеждала пять раз (в 1967, 1969, 1976, 1981 и 1997 годах), шестнадцать раз занимала второе место и три раза третье, при этом очень редко опускаясь ниже десятой позиции. Несмотря на это, в последнее время Великобритании стало везти меньше: в 2003 группа Jemini заняла последнее место, не набрав ни одного балла; в 2008, 2010, 2019 и 2021 страна также занимала последние места, при этом в 2021 году Джеймс Ньюмен также не набрал ни одного балла. С 2004 и до настоящего времени остальные выступления Великобритании тоже нельзя назвать особо успешными. Как и многие другие западноевропейские страны, Британия часто объясняет это так называемым «соседским голосованием»; в 2003 очень низкий результат также объяснялся поддержкой Иракской войны, что опротестовывалось большинством западных государств.

С 2000 года страна входит в «Большую четвёрку» конкурса (с 2011 — «Большую пятёрку»), что позволяет ей автоматически проходить в финал песенного фестиваля, минуя полуфиналы.

Страна восемь раз проводила конкурс — после своей победы в предыдущий год (в 1968, 1977, 1982 и 1998 годах; кроме 1970 года) и вместо других стран (в 1960, 1963, 1972, 1974 годах).

За 60 лет участия Великобритания получила 4070 баллов.
В 2021 году Великобритания заняла последнее место на Евровидении, набрав 0 баллов, как от профессионального жюри, так и по итогам зрительского голосования.

Лишь в 2022 году певец Сэм Райдер смог занять второе место. Это лучший результат Великобритании в XXI веке

Участники

Как принимающая сторона 

Великобритания девять раз проводила у себя конкурс.

Фотогалерея

См. также 
 Великобритания на «Детском Евровидении»